Mas de l'Aleu (Alforja). Nucli del municipi d'Alforja (Baix Camp)
 Mas de l'Aleu (Constantí). Edifici del municipi de Constantí (Tarragonès)